Битва при Амба-Алагі — дві битви біля гори Амба-Алагі в Ефіопії

 Битва при Амба-Алагі (1895) — битва між італійськими та ефіопськими військами під час під час Першої італо-ефіопської війни 
 Битва при Амба-Алагі (1941) — битва між британськими та італійськими військами під час Східноафриканської кампанії